Сісі — пестливе прізвисько Елізабет де Віттельсбах (1837—1898), уродженої принцесою Баварії, імператриці Австрії, дружини імператора Франца Йосифа I.

Відомі особи з ім'ям Сісі 
 Сісі Спачек (1949) — американська акторка та співачка, володарка премії «Оскар».
 Сісі (1986) — іспанський футболіст
 Абдель Фаттах Ас-Сісі (1954) — єгипетський військовий, фельдмаршал.
 Сісі Вальдгайм (1922—2017) — австрійська політична діячка, дружина Курта Вальдгайма, Генерального секретаря ООН і президента Австрії.

Література 
  — документальний роман , який за рішенням суду було знищено на тій підставі, що він непристойний.

Балет 
 «Сісі, імператриця анархістів» — балет французького хореографа та реформатора балету — Моріса Бежара.

Фільми 

  — «Сісі»  — австрійський кінофільм режисера Ернста Марішки, перша частина кінотрилогії про австрійську імператрицю Єлизавету Баварську, в якій головну роль Сісі грала Ромі Шнайдер.
  — «Сісі — молода імператриця» — австрійський фільм 1956, режисера Ернста Марішки в якому знялися Ромі Шнайдер та Карлгайнц Бем.
  —  — австрійский художній фильм режисера Ернста Марішки. Остання частина кінотрилогії про австрійську імператрицю Єлизавету.
  —  — французько-квебекський анімаційний телесеріал із 52-ох 26-хвилинних епізодів, створений Бруно Б'янкі.
  —  — французький телефільм про імператрицю Австрії Єлизавету Віттельсбах, відому як Сісі, яку грає .
  —  — історичний фільм австрійського режисера Ксавера Шварценбергера.
  —  — французький фільм режисера , випущений у 1927 році.

Мультсеріал 
 —1998 —-  — французько-квебекський анімаційний телесеріал із 52-ох 26-хвилинних епізодів, створений режисером .

Топоніміка 
  — невеликий грецький курорт в муніципалітеті Врачасі, Ласіті, Крит.

Інше 
  (; спочатку si si) — торгова марка широкого асортименту напоїв із фруктовим смаком, що виробляється голландською компанією Vrumona.

Скорочення